La cappella della Madonna delle Sette Lampade è un edificio religioso di Mottola.

È situata nella contrada di San Gregorio, nella parte orientale della città. L'interno misura 6 x 6,50 m. Due colonne dividono la chiesetta in due navate. Di fronte a queste si trovano le absidi con affreschi del XII secolo. A destra è dipinta una Madonna con Bambino. Ai lati si trovano le immagini di Giovanni Evangelista e di San Pietro che stringe una chiave nella mano sinistra. Nell'abside di sinistra è seduto un Cristo Pantocratore.
Ai lati è possibile notare la raffigurazione di una Madonna e, alla sinistra, San Giovanni Battista. Osservando le stesse figure affiorano tracce di altri affreschi precedenti collocabili tra l'VIII e il IX secolo. Le due raffigurazioni sono state coperte da due muri nel 1837. In questo modo i due altari risultavano attaccati alle pareti e sorreggevano le pale. Su queste sono state dipinte nuove immagini. Alla destra campeggia una pittura rappresentante il busto della Vergine fra gli angeli sorreggente un Bambino tra le braccia. Sull'altra pala compare San Gregorio Magno che stringe un pastorale a croce doppia e porta una colomba sulla spalla. Sulla parete sinistra della cappella si trova un dipinto che rappresenta una figura in abiti orientali, il capo coperto da una mita rotonda aurifregiata, una croce nella mano destra e il palmo della sinistra all'infuori. 
Nel secondo arco di sinistra si trova una Crocifissione con Maria piangente in piedi e la Maddalena in ginocchio che abbraccia la Croce. Sul soffitto sono scolpiti una serie di motivi: croci greche fiorate e travature. All'esterno è presente una Croce al di sopra dell'ingresso..

Note

Bibliografia
Pasquale Lentini, Storia della Città di Mottola, Mottola 1978

Madonna delle Sette Lampade